Кратер Брисбен () — ударный кратер находящийся в юго-восточной части видимой стороны Луны. Название присвоено в честь британского военного, руководителя колонии в Австралии и астронома, Томаса Макдугалла Брисбена (1773—1860) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратеры Реймерс и Вега на северо-западе и кратер Пэреск на севере. На западе от кратера располагается долина Рейта. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 44,3 км, глубина 2,9 км.

За время своего существования детали структуры кратера значительно сглажены последующими мелкими импактами. Западная и северо-восточные части вала перекрыты небольшими кратерами, юго-западную часть вала пересекает небольшая борозда. Высота вала над окружающей местностью 1070 м, объем кратера составляет приблизительно 1500 км³. Дно чаши кратера ровное, не поврежденное кратерами существенного размера. В центре чаши имеется небольшое поднятие местности.

Сателлитные кратеры 

Фрагменты карт LAC-128, LAC-129.

 Образование сателлитного кратера Брисбен Z относится к донектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны